Firefox pode-se referir a:
 Mozilla Firefox, um navegador web.
 Panda-vermelho, mamífero arborícola que dá nome ao navegador.
 Firefox (filme), um filme de 1982 com Clint Eastwood, baseado na novela.

Ver também 
 Foxfire

Desambiguação